Frauenberg kan syfta på:
 Frauenberg (adelssläkt) – en tysk släkt

Geografi

Frankrike 

 Frauenberg, Grand Est, kommun, Département de la Moselle,

Tjeckien 

 Hluboká nad Vltavou, ort, Södra Böhmen, Okres České Budějovice,

Tyskland 

 Frauenberg, Rheinland-Pfalz – kommun i  Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Frauenberg (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 

Robotskapade Österrikeförgreningar